Miejscowości w USA:
 Alachua – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Alachua
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Alachua (ang. Alachua County) – w stanie Floryda